Dreispitz steht für:
 Dreispitz, eine Hutform
 Der Dreispitz (Novelle), Novelle von Pedro Antonio de Alarcón
 Der Dreispitz (Ballett), Ballett von Manuel de Falla
 Dreispitz (Berg), Berg im Bernerischen Frutigland
 Dreispitz-Ahorn,  Baumart aus der Gattung der Ahorne
 Dreispitz (Flagge), spezielle Form zum Falten einer Flagge
 Dreispitz Basel und Münchenstein, Gewerbegebiet Basel
 Wohnanlage Dreispitz, eine Wohnanlage in Lörrach
 Dreispitz (Binzen), eine Kreisverkehrs-Skulptur sowie das gleichnamige Gewerbegebiet in Binzen

Siehe auch
 Kap der drei Spitzen
 Dreispitz, Ort eines Gefechts während des Ungarischen Unabhängigkeitskriegs 1849